

Захаровське сільське поселення — сільське поселення, Захаровський район, Рязанська область
 Захаровське сільське поселення — сільське поселення, Красночикойський район, Забайкальський край